

Нікольська сільська рада — сільське поселення, Краснокамський район, Башкортостан
 Нікольська сільська рада — сільське поселення, Нурімановський район, Башкортостан
 Нікольська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Нікольська сільська рада — сільське поселення, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Нікольська сільська рада — сільське поселення, Совєтський район, Алтайський край
 Нікольська сільська рада — сільське поселення, Червоногвардійський район, Оренбурзька область